Сестра може да се отнася до:

 Сестра е физическо лице от женски пол, което се намира в кръвно родствено отношение с друго физическо лице от мъжки или женски пол по съребрена линия от втора степен.
 В религиозните среди често единоверците се наричат „братя“ и „сестри“.
 Християнските монахини са наричани сестри
 В преносен смисъл сестра може да означава близък човек, близка като приятел.

 Медицина
 В медицината медицинска сестра е здравен специалист, който помага на лекарите в извършването на тяхната работа

Вижте също 
 Брат
 Посестримяване

Семейство
Религия